Sorbets puede referirse a: 

 Sorbets, comuna francesa situada en Gers.
 Sorbets, comuna francesa situada en Landas.